Die Liste deutscher Zeitungen soll alle aktuell in Deutschland erscheinenden Zeitungen enthalten. Ausgenommen sind Anzeigenblätter sowie Fach- und Kirchenzeitungen. Deutsche Zeitungen, die nicht mehr erscheinen, werden in der Liste historischer Zeitungen in Deutschland geführt.

Erklärung der Tabellen 
 r/ü: regionale oder überregionale Zeitung ( = überregional)
 Name: Heutiger Name der Zeitung. Manche Zeitungen haben Vorläufer oder wurden im Laufe der Zeit umbenannt.
 Redaktionssitz: Muss nicht mit Verlagssitz übereinstimmen.
 Seit: Jahr, in dem die Erstausgabe erschienen ist. Bei mehreren Vorläuferzeitungen ist das der ältesten angegeben.
 Verlag: Herausgebender Verlag der Zeitung.
 Konzern: Am Verlag beteiligte Konzerne oder Mediengruppe, zu der der Verlag gehört. Quellen: Verlage, KEK und Mediaperspektiven.
 Auflage: Angegeben wird die verkaufte Auflage in der Regel von Montag bis Samstag (IVW, viertes Quartal 2014). Abweichende Angaben unter Anmerkungen.
 Diff.: Prozentuale Differenz zwischen der verkauften Auflage des ersten Quartals 1999 und der aktuell verfügbaren Auflage.
 Format: Angaben zum Zeitungsformat laut Mediadaten der Verlage.
 Anmerkungen: Besonderheiten zur Auflage sowie redaktionelle Verflechtungen. Die Lokalausgaben sind in der Regel Kopfblätter.

Deutsche Zeitungen

Tageszeitungen

Wochen- und Sonntagszeitungen 
Hinweis: Ohne Anzeigen- und Kirchenblätter

Monatszeitungen

Internetzeitungen 

 Berliner Tageszeitung – Online-Zeitung für Berlin und Brandenburg mit dem Schwerpunkt Nationale und Internationale Politik, Wirtschaft und Sport
 Die Rote Fahne, im Auftrag der KPD Initiative herausgegebene Internetzeitung, siehe Die Rote Fahne#Organe von KPD-Neugründungen
 Direkte Aktion – anarchosyndikalistische Online-Zeitung der FAU
 ka-news – Online-Tageszeitung Karlsruhe
 Kontext: Wochenzeitung – Online-Wochenzeitung aus Stuttgart. Auszüge als Printbeilage der Samstagsausgabe der taz
 Münster Journal – Onlinezeitung für Münster und das Münsterland
 Regionalia – Online-Zeitung
 The European – Online-Zeitung als Meinungs- und Debattenmagazin
 kraz - Kritische Aachener Zeitung – Online-Zeitung
 Trend Onlinezeitung
 GNN-Network

Siehe auch 
 Liste von Zeitungen
 Liste von Zeitungen im Eichsfeld
 Liste deutschsprachiger Zeitschriften
 Liste deutschsprachiger Literaturzeitschriften
 Liste anarchistischer Zeitschriften
 Liste christlicher Zeitschriften
 Liste von deutschsprachigen Verlagen
 Publizistische Einheiten
 Zeitungsantiquariat

Literatur 
 Karl Schottenloher: Flugblatt und Zeitung. Ein Wegweiser durch das gedruckte Tagesschrifttum. Band 1: Von den Anfängen bis 1848. Schmidt, Berlin 1922. Neu herausg., eingeleitet und ergänzt von J. Binkowski, Klinkhardt und Biermann, München 1985, ISBN 3-7814-0228-2.
 Arnulf Kutsch, Johannes Weber: 350 Jahre Tageszeitung, Forschungen und Dokumente. Bremen 2002, ISBN 3-934686-06-0.
 STAMM 2004, Leitfaden durch Presse und Werbung. 57. Ausg., Essen 2004, ISBN 3-87773-038-8.

Weblinks 
 Deutsche und Internationale Zeitungen – Übersicht
 Liste digitalisierter deutscher Zeitungen im Zeitungsinformationssystem (ZEFYS) der Staatsbibliothek zu Berlin
 Nachweise der in Deutschland erschienenen Zeitungen in der Zeitschriftendatenbank
 Mediendatenbank der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (kurz: KEK)

Einzelnachweise 

 
Deutschland